Прогре́сс ( — движение вперёд, успех) — направление развития от низшего к высшему, поступательное движение вперед, повышение уровня организации, усложнение способа организации, характеризуется увеличением внутренних связей. Противоположность — регресс.

Общественный/социальный прогресс — глобальный, всемирно-исторический процесс восхождения человеческих обществ от примитивных состояний (дикости) к вершинам цивилизованного состояния, основанного на высших научно-технических, политико-правовых, нравственно-этических достижениях.

Исследователи рассматривают прогресс как многомерный и нелинейный процесс, далеко не всегда тождественный равномерному восходящему поступательному движению от простых форм материи к более сложным.

Проблема определения прогресса 
Философ Маргарет Мик Лэнг в Стэнфордской философской энциклопедии выделяет три вопроса, вокруг которых обсуждается проблема прогресса. Первый вопрос нормативный: определяет ли та или иная теория прогресса концепцию человеческого благополучия и если да, то как? Второй вопрос относится к социальным наукам: чем вызваны исторические улучшения и каковы законы исторического развития? Третий вопрос является методологическим или эпистемологическим: каковы теоретические доказательства или основания теории прогресса?.

Теоретики прогресса, как правило, придерживаются одного из двух подходов к благополучию, которое понимается либо с точки зрения ценностного монизма, как единственная ценность либо с противоположных позиций — как множество эмпирически связанных несоизмеримых ценностей. В первом случае ценностью может быть свобода, счастье, полезность или реализация способностей человека. Во втором случае множественные ценности могут быть связаны друг с другом или нет. Исходя из трудности задачи некоторые теоретики стараются не формулировать точное определение благополучия, хотя и выдвигают те или иные концепции прогресса, в которых предлагаются причинно-следственные объяснения исторических улучшений. Современные обсуждения прогресса отталкиваются от представлений эпохи Просвещения, когда было сформулировано понятие всемирной (или всеобщей) истории, а в качестве его субъекта рассматривалось человечество. Теоретики всеобщей истории пытались найти фундаментальные законы исторического развития, не только объяснявшие прошлое, но и предсказывавшие будущее.

Содержание законов прогресса понималось по-разному: если Георг Фридрих Вильгельм Гегель или Огюст Конт рассматривали развитие идей, ведущее к улучшению, то Карл Маркс, напротив, обращал внимание на рост материальных средств производства. Иммануил Кант считал источником изменений природу человека. Зачастую предлагались более сложные каузальные версии, выводы не всегда были формализованы. Различаются и точки зрения на периоды упадка; не утверждая полностью линеарное развитие, некоторые теоретики подчеркивали, что отклонения от основного вектора не отменяют долговременное улучшение. Одни авторы склонялись к детерминизму в объяснении исторических событий, другие отмечали роль случайности, часто связывая политическое вмешательство с возможностью изменять будущее. Мыслители, как правило, использовали один из двух методов: априорное размышление или обобщение эмпирических фактов.

Представления о прогрессе до Нового времени 
Среди ученых нет консенсуса, существовали ли в древности представления о прогрессе. Долгое время считалось, что античные авторы не знали этого понятия, хотя высказывалась и противоположная точка зрения. Р. Нисбет обращает внимание на миф о Прометее, который включает идею движения от нужды к достатку, прославляет человеческую изобретательность и содержит предпосылки развертывания прогресса во времени. Так или иначе, взгляды наиболее крупных мыслителей античности сильно отличались от современных представлений. Платон и Аристотель придерживались циклического подхода, полагая, что развитие происходит стихийно, а катастрофы и упадок неизбежны, они возвращаются в форме стихийных бедствий или болезней. Общество начинается с семьи и приходит к полису — единственной достойной формой общественной организации. В то же время нет тенденции в сторону её установления, как и нет устойчивых форм политического устройства. В диалоге «Политик» Платон приводит известный древнегреческий миф о золотом веке, историю постепенного упадка и вырождения пяти поколений людей (миф записан Гесиодом в «Трудах и днях»). Согласно Платону, смена веков связана с движением земли, которое влияет на внимание богов; после золотого века боги оставили людей, предоставленных самим себе.

Третий влиятельный философ древности, христианский мыслитель Аврелий Августин представил радикально новый, линеарный взгляд на историю, отвергнув циклический подход и доктрину вечного возвращения. Согласно его сочинению «О граде Божьем», рождение, смерть и воскресение Христа является уникальными событиями; одни люди обретут вечную жизнь в «Граде Божьем», другие будут приговорены к вечному проклятию в «Граде Земном». Линеарность этого подхода имеет сходство с позднейшими концепциями прогресса, однако, в отличие от них, история спасения Августина нацелена на спасение лишь части человечества и остается в рамках христианской религии.

Развитие понятия 
Идея о том, что человечество развивается по пути всё большего политического и социального прогресса, появляется в Эпоху Просвещения (правда, у Вольтера и Монтескьё она еще отсутствует, а популярна стала у поздних просветителей). Первым, кто изложил последовательную теорию прогресса, был аббат Сен-Пьер в своей книге «Замечания о непрерывном прогрессе всеобщего разума» (1737). Великая французская философия истории второй половины XVIII века, начавшаяся с «Рассуждений о последовательном прогрессе человеческого разума» Тюрго (1750) и увенчавшаяся «Очерками исторической картины прогресса человеческого разума» Кондорсе (1794), вписывается в идейную предысторию позитивизма. При этом сторонник просвещенного деспотизма Тюрго сохранят веру в провидение Божье как источник общего хода истории, тогда как в трудах его антиклерикально настроенного ученика Кондорсе вступил в силу чистый естественный закон прогресса, который, как с определенной осторожностью заметил автор, «почти так же надежен, как и закон природы».

С точки зрения марксизма, прогресс- это основанное на законах диалектики движение природы и общества в направлении большей целостности и сложности, гармоничности и структурной упорядоченности, к более совершенному обществу, основанному на преодолении отчуждения человека и полной реализации его творческого потенциала («Критика Готской программы», «Капитал», «Экономическо-философские рукописи 1844 года»). По мнению В. И. Ленина, «представлять себе всемирную историю идущей гладко и аккуратно вперёд, без гигантских иногда скачков назад, недиалектично, ненаучно, теоретически неверно»

Критика понятия 
Концепция прогресса подвергается критике уже в XIX веке. От идеи прогресса отказались представители историзма Леопольд фон Ранке и Фридрих Мейнеке. В начале XX века Эрнст Трёльч писал, что прогресс — это «секуляризованная христианская эсхатология, идея универсальной, достигаемой всем человечеством конечной цели, которая перемещена из сферы чудес и трансцендентности в сферу естественного объяснения и имманентности». После Второй мировой войны некоторые влиятельные мыслители, например, Теодор Адорно, выразили сомнения в реальности социального прогресса. Критику идеи прогресса в её гегельянской и марксистской версиях поэтично выразил Вальтер Беньямин в «Тезисах о философии истории» (1940):

У Клее есть картина под названием «Angelus Novus». На ней изображён ангел, выглядящий так, словно он готовится расстаться с чем-то, на что пристально смотрит. Глаза его широко раскрыты, рот округлен, а крылья расправлены. Так должен выглядеть ангел истории. Его лик обращён к прошлому. Там, где для нас — цепочка предстоящих событий, там он видит сплошную катастрофу, непрестанно громоздящую руины над руинами и сваливающую все это к его ногам. Он бы и остался, чтобы поднять мертвых и слепить обломки. Но шквальный ветер, несущийся из рая, наполняет его крылья с такой силой, что он уже не может их сложить. Ветер неудержимо несет его в будущее, к которому он обращён спиной, в то время как гора обломков перед ним поднимается к небу. То, что мы называем прогрессом, и есть этот шквал.

Постмодернизм рассматривает понятие прогресса в качестве одного из элементов модернистской концепции и критикует данное понятие в рамках общей критики модернистской парадигмы с её европоцентризмом, монологизмом, проективной направленностью, субъект-объектного, миссионерского отношения к другим культурам, тотальными дискурсами и стремлением к жёсткой норме и абсолютным ценностям в качестве директивного критерия прогресса.

Если Жан Бодрийяр в рамках постмодернистской концепции придерживается апокалиптической точки зрения и видит в развитии современного общества только регресс и отрыв от реальности, то для Мишеля Фуко прогресс имеет личностное измерение, представляет собой процесс саморазвития личности и заключается в создании из своей жизни своеобразного произведения искусства, в переоткрытии на личном уровне высших ценностей и выход в своем понимании мира за пределы господствующего дискурса, тезауруса.

Составляющие 
Прогресс это равномерное развитие следующих составляющих:
 социальной — процесс приближения общества к свободе, равенству и справедливости;
 материальной — процесс развития материального производства и системы социальных отношений, влияющих на удовлетворение материальных и духовных потребностей, полноту раскрытия личностного потенциала людей (Карл Маркс, «Критика Готской программы», «Капитал», марксизм).
 духовной — процесс личностного роста: переход от материалистических к постматериалистическим ценностям (пирамида потребностей по Маслоу, постматериализм).
 научной — процесс непрерывного, расширяющегося и углубляющегося познания окружающего мира, его освоение как в микрокосмос, так и в макрокосмос, освобождение познания от рамок экономической целесообразности, совершенствование норм и оценок научной деятельности.(Томас Кун, Структура научных революций, Смена парадигм; Имре Лакатос, Научно-исследовательская программа).

Проблема оценки динамики прогресса (критерии прогресса) 
Оценка прогресса в целом или его составляющих не может быть полной в силу многомерности и не всегда полной осознанности всего комплекса процессов, конституирующих общество, природу и человека как целостность. Однако, несмотря на неполноту оценки, такие критерии существуют:

 социальная составляющая прогресса оценивается по следующим параметрам:
 оценка демократичности общества, степени реализации прав и свобод граждан -Freedom House, «Cross-National Time-Series Data Archives», «Polity IV», Индекс демократии (Economist) журнала «The Economist», «Democracy Barometer»
 оценка уровня социального равенства, степени разрыва между доходами самых богатых и самых бедных граждан (Коэффициент Джини).
 оценка качества жизни (Индекс качества жизни, Индекс человеческого развития).
 экономическая составляющая прогресса: (Валовой внутренний продукт, Экономический рост, Индекс экономической свободы).
 духовная составляющая: (индекс толерантности, Всемирный обзор ценностей)
 научная составляющая — уровень инноваций:
Американский физик Джонатан Хюбнер считает, что уровень инноваций достиг максимума в 1873 г. и с тех пор постоянно снижается. По его мнению, сегодняшний уровень инноваций (7 важных технических изобретений на миллиард человек в год) примерно равен показателю 1600 г., а к 2024 г. он упадёт до уровня «Тёмных веков», наступивших после падения Римской империи.

Хюбнер называет две возможные причины замедления научного прогресса:

 определённые направления науки и техники не развиваются из-за того, что они экономически невыгодны;
 способность людей поглощать знания подходит к концу, и в результате делать новые открытия становится всё труднее.

Выводы Хюбнера подвергаются критике. Так, Рэй Курцвейл назвал его метод отбора данных «произвольным», а пропагандист нанотехнологий Ким Эрик Дрекслер утверждает, что мерилом прогресса следует считать не сами изобретения, а имеющиеся в распоряжении человечества возможности. Даже в отсутствие крупных открытий мы можем передвигаться быстрее или получать более скоростной доступ к большему количеству информации.

Американский специалист по менеджменту, профессор Северо-Западного университета Бен Джонс утверждает, что, чтобы поддерживать прогресс за счет инноваций, приходится прикладывать все больше усилий — тратить всё больше денег на научные исследования и конструкторские разработки и постоянно увеличивать количество занятых в этой сфере. В результате деятельность среднестатистического изобретателя всё менее значима.

У него есть две гипотезы о причинах происходящего:
 изобретатели прошлого использовали те идеи, до которых было легче всего «дотянуться», а их преемникам приходится прилагать больше усилий для решения более сложных проблем;
 из-за массы уже накопленных знаний потенциальным изобретателям приходится тратить больше времени на образование, и в результате период их активной жизни, посвящённый собственно изобретательской деятельности, становится короче. Так, Нобелевские лауреаты становятся всё старше, и это говорит о том, что открытия теперь требуют больше времени.

Характерное время прогресса:

 τpr (Тау прогресса) — характерное время между событиями, определяющими прогресс в рассматриваемую эпоху.
В процессе становления вида homo sapiens специфическую роль играют фиксация и передача информации, то есть, развитие инфо-коммуникаций: начиная с появления речи и письменности до прорывных событий второй половины XX века.
Частота, с которой происходили важнейшие, поворотные события в развитии инфокоммуникаций, значительно отличалась в разные эпохи. Сначала типичные интервалы между такими событиями были десятки тысяч лет, затем несколько тысяч лет, постепенно это время сжалось до одного века.
На рубеже XX—XXI вв. научно-технический прогресс в области инфокоммуникаций достиг критических скоростей. Это проявилось в том, что современное поколение вынуждено жить в реалиях, когда революционные трансформации происходят множество раз на протяжении его жизни.

Проблема критериев прогресса считается одной из сложнейших в науках об обществе. Некоторые исследователи считают, что таких критериев не существует. Трудности с определением критериев прогресса вызваны тем, что прогресс понимается только как улучшение жизни населения. В истории же человечества часто бывало так, что при явном движении вперед подавляющему большинству населения жить становилось хуже. Наиболее ярким примером такого рода является переход от охоты и собирательства к земледелию. Пища становилась бедной белками и значительно более однообразной, труд более монотонным и тяжелым, в результате всего этого комплекса факторов продолжительность жизни у ранних земледельцев была существенно меньше, чем у охотников и собирателей. Для преодоления этих трудностей в качестве критерия прогресса предлагается рост уровня развития населения, где уровень развития — это способность населения решать жизненные проблемы. Такой критерий предполагает, что прогресс не связан напрямую с улучшением жизни людей. Рост уровня развития происходит в результате усложнения трудовой деятельности. Следовательно, чем сложнее трудовая деятельность населения, тем выше его уровень развития, иными словами, структура занятости населения определяет главные параметры общества.

См. также 

 Анагенез
 Ароморфоз
 Закон гиперболического роста численности населения Земли
 Модернизм
 Научно-техническая революция
 Биологический прогресс
 Социальный дарвинизм
 Развитие
 Эволюция
 Индикатор подлинного прогресса
 :en:Progressor

Примечания

Литература 
 Алексаха А. Г. Прогрессология. Лекции.
 Аринин О. Общество: прогресс и сила (критерии и общие начала). — М.: Издательство ЛКИ, 2008.
 
 Прогресс // Мейнеке Фр. Возникновение историзма. — М., 2004
 
 Рыков А. В. Искусство модернизма и идея прогресса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. 2014. Выпуск 3. С. 73-82.
 Lange M. M. «Progress» // The Stanford Encyclopedia of Philosophy, (Spring 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.).
 Niiniluoto, IIkka. «Scientific Progress» // The Stanford Encyclopedia of Philosophy, (Suumer 2015 Edition), Edward N. Zalta (end.)
 
 Гусейнов А. А. Прогресс обещал рай, а принёс смертельную угрозу (интервью газете «Известия»)
 Коротаев А. В. Социальная эволюция. — М.: Восточная литература, 2003.

Ссылки 
 Можно быть бедным и счастливым, но нельзя быть богатым и несчастным? К проблеме критериев социального прогресса
 Почему социологи предпочитают не использовать слово прогресс
 К. Панкратов. «Фрактальная история», или о скорости прогресса

Социальная эволюция
Философия истории